Anaxímenes de Lâmpsaco — historiador grego (século IV a.C.)
Anaxímenes de Mileto — filósofo grego (século VI a.C.)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história